

Notes et références 

Le Havre-Graville - Tourville-les-Ifs